Дмитровское — деревня в Калининском районе Тверской области. Относится к Заволжскому сельскому поселению.

Население по переписи 2002 — 245 человек, 126 мужчин, 119 женщин.

Расположена западнее Твери, на левом берегу Волги. В самой деревне водные объекты отсутствуют. Застройка начинается сразу от границы города (от крайних домов бывшей деревни Черкассы, которая вошла в городскую черту).  В деревне Дмитровское имеются 14 улиц и переулков. К северу от деревни посёлок Дмитрово-Черкассы.

Известные люди 
В деревне родился Герой Советского Союза (1945) Алексей Тимофеевич Аболихин (1918—1945).

Ссылки 
 Туризм в Тверской области.

http://mapdata.ru/tverskaya-oblast/kalininskiy-rayon/derevnya-dmitrovskoe/
http://www.zavsp.ru/

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)